Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1998 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Serena Williams et Max Mirnyi battent Lisa Raymond et Patrick Galbraith en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Larisa Neiland Mark Woodforde||align=center||| Rachel McQuillan David Macpherson
|-
|2|| Rennae Stubbs Jim Grabb||align=center|1/2 finale|| Lisa Raymond Patrick Galbraith (3)
|-
|3|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center|Finale|| Serena Williams Max Mirnyi ()
|-
|4|| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center||| Lindsay Davenport Jan-Michael Gambill ()
|-
|5|| Mirjana Lučić Mahesh Bhupathi||align=center|1/4 de finale|| Serena Williams Max Mirnyi ()
|-
|6|| Patricia Tarabini Donald Johnson||align=center|1/4 de finale|| Lisa Raymond Patrick Galbraith (3)
|-
|7|| Alexandra Fusai David Adams||align=center||| Corina Morariu Brian MacPhie ()
|-
|8|| Kristine Radford Francisco Montana||align=center||| Venus Williams Justin Gimelstob ()
|}

|-
|1|| Corina Morariu Brian MacPhie||align=center||| Debbie Graham Sandon Stolle
|-
|2|| Lindsay Davenport Jan-Michael Gambill||align=center||| Serena Williams Max Mirnyi ()
|-
|3||style=background-color:#CCCCFF| Serena Williams Max Mirnyi||align=center|Victoire'''|| Lisa Raymond Patrick Galbraith (3)
|-
|4|| Venus Williams Justin Gimelstob||align=center|1/4 de finale|| Rennae Stubbs Jim Grabb (2)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1998
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1998
Tennis en août 1998
Tennis en septembre 1998